Милош Михайлов (; род. 1982) — сербский футболист, защитник клуба «Инджия».

Карьера 
В качестве защитника в клубах Сербии, Турции, Румынии, КНР, Казахстана. В составе «Партизана» сыграл 5 матчей в еврокубках. В 2011 году был самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана (900 тысяч евро). В межсезонье 2012/13 покинул «Жетысу».

Достижения 
 3 место в чемпионате Сербии (2005/06) — Вождовац
 2 место в чемпионате Сербии (2006/07) — Партизан
 Чемпион Сербии (2007/08) — Партизан
 Обладатель Кубка Сербии (2008) — Партизан
 2 место в чемпионате Казахстана (2011) — Жетысу

Ссылки 
 Защитник «Жетысу» назван самым дорогим игроком премьер-лиги

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Политехника» Яссы (1945)
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Саннес Ульф»
Игроки ФК «Инджия»